Division occidentale (Fidji)
 Division occidentale (Gambie)
 Division occidentale (Nouvelle-Galles du Sud)